Блаж Братович (, род. ) — словенский шахматист, мастер ФИДЕ.

Биография 
Серебряный призёр чемпионата Словении 2005 г. (разделил 1—2 места с Ю. Боришеком и уступил ему по дополнительным показателям). Серебряный призёр юниорского чемпионата Словении 2000 г. Победитель юношеского чемпионата Словении 2001 г. (в категории до 16 лет).

В составе сборной Словении участник шахматной олимпиады 2002 г. (выступал за 2-ю команду), юношеских командных чемпионатов Европы 2000, 2001, 2002 и 2003 гг.

Участник юношеских чемпионатов мира 1995, 1999 и 2000 гг. (в категориях до 10, до 14 и до 16 лет). Участник юношеских чемпионатов Европы 1998, 1999, 2001 и 2003 гг. (в категории до 14, до 16 и до 18 лет).

Победитель международного турнира в Кострене (2004 г., 1—2 места с Н. Доричем).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Блажа Братовича на шахматных олимпиадах 
 Выступления Блажа Братовича в командных чемпионатах Европы среди юношей до 18 лет 

Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам